HMS „Good Hope” – nazwa noszona przez trzy okręty brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca „dobrą nadzieję”:
  – 35-działowy okręt zwodowany w 1664, zdobyty przez Francuzów w 1665.
  – 6-działowy flibot zdobyty na Holendrach w 1665, sprzedany w 1667.
  – krążownik pancerny typu Drake zwodowany w 1901, zatopiony podczas bitwy pod Coronelem w 1914.

Przypisy 

Good Hope